Die Liste der Mannschaftskader der Skakligaen 2013/14 enthält alle Spieler, die in der dänischen Skakligaen 2013/14 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Der Jetsmark SK und der Nørresundby SK kamen mit je 9 Spielern aus, Århus SK/Skolerne ließ die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich 15. Insgesamt kamen 110 Spieler zum Einsatz, von denen 46 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielten Thorbjørn Bromann, Roland Greger (beide Brønshøj Skakforening), Davor Palo (Team Nordea Skb) und Bjarke Jensen (Jetsmark SK) mit jeweils 7 Punkten aus 9 Partien. Mit Kai Munk (Team Nordea Skb), Niels Bindzus (SK 1968 Århus) und Niels Henrik Willumsen (Nørresundby SK) gewannen drei Spieler bei ihrem einzigen Einsatz und erreichten damit 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2013); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2013), ist die Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2013; DEN = Dänemark, ESP = Spanien, FAI = Färöer, GER = Deutschland, LAT = Lettland, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Brønshøj Skakforening

Team Nordea Skb

Jetsmark Skakklub

Skakklubben Nordkalotten

Århus Skakklub/Skolerne

Nordre Skakklub

SK 1968 Århus

Hillerød Skakklub

Skakklubben K41

Nørresundby Skakklub

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Wikipedia:Liste
Skakligaen
Schach 2013
Schach 2014